Wasserfeldsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Wasserfeldsiedlung (Gemeinde Altmünster), Ortsteil von Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wasserfeldsiedlung (Salzburg), nördlicher Teil von Itzling West, Stadt Salzburg